Васиха — название населённых пунктов:

Россия 
 Васиха — деревня в Кирово-Чепецком районе Кировской области.
 Васиха — деревня в Лихославльском районе Тверской области.
 Васиха — деревня в Первомайском районе Ярославской области.